Сантиссима-Аннунциата () — распространённый в Италии эпитет Богоматери, связывающий её с Благовещением (). Именем «Сантиссима-Аннунциата» в Италии названы многие базилики, церкви, капеллы, улицы и площади городов и т.д., в том числе:

 церковь Сантиссима-Аннунциата во Флоренции;
 церковь Сантиссима-Аннунциата в Неаполе;
 площадь Сантиссима-Аннунциата во Флоренции.

Благовещение